Saint Pair est un toponymie ayant pour origine le nom d'un ermite saint Pair originaires du Poitou qui avec saint Scubilion ont évangélisé l'Ouest de la France au .
Saint-Pair, commune située dans le Calvados,
Saint-Pair-sur-Mer, commune située dans la Manche,
 Saint-Pair-du-Mont, commune intégrée à Cambremer dans le Calvados.

Homonymie de toponyme